Вудхауз, Вудхаус (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 
 Вудхауз, Пелам Гренвилл (1881—1975) — популярный английский писатель, драматург, комедиограф.
 Вудхауз, Сэмюэл Вашингтон (1821—1904) — американский хирург, исследователь и натуралист.
 Вудхаус, Чарльз (1879—1939) — британский игрок скрипач, композитор и дирижёр.

 Эмма Вудхаус — вымышленный персонаж, заглавная героиня романа Джейн Остин «Эмма».